Весёлая Роща () — село,
Семеновский сельский совет,
Криничанский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222086002. Население по переписи 2001 года составляло 49 человек.

Географическое положение 
Село Весёлая Роща находится в 2-х км от левого берега реки Сухая Сура,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Вишнёвое,
на расстоянии в 2 км расположен пгт Новониколаевка (Верхнеднепровский район).

Примечания